Großsteingrab Geel Skov steht für:

 Großsteingrab Geel Skov 1
 Großsteingrab Geel Skov 2
 Großsteingrab Geel Skov 3
 Großsteingrab Geel Skov 4